

Patronyme
 Émile Hamonic, (1861-1943),  fut un éditeur d'art, peintre et photographe français. 
 Travis Hamonic, (1990_ ), est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Homonymie
Homonymie de patronyme